Луѝш Филѝпе Мадèйра Каèйро Фѝго () e бивш португалски футболист, играещ като полузащитник и крило. Играл е за отборите на Спортинг Лисабон, Барселона, Реал Мадрид и Интер. Носител е на Златната топка за 2000 г. и е смятан за един от най-добрите футболисти на своето поколение. Като национал на Португалия Фиго е играл на 2 световни и 3 европейски първенства, записал е 127 мача и 32 гола.

Кариера 
Фиго е част от златното поколение на португалския футбол от 90-те години, често определян като най-добрият футболист в родината си. С младежкия национален отбор на Португалия Фиго печели световното първенство по футбол за младежи през 1991 г. и дебютира за първия отбор през същата година.

Клубната кариера на Фиго стартира през 1989 г. в Спортинг Лисабон. За зелено-белите той изиграва 6 сезона, след което е трансфериран в испанския Барселона през 1995 г. С екипа на каталунците Фиго добива световна слава, утвърждавайки се като един от най-добрите полузащитници в света. С Барселона той печели по два пъти Примера Дивисион и Купата на краля, и веднъж Суперкупата на Испания, Суперкупата на Европа и Купата на носителите на купи.

През лятото на 2000 г. Фиго преминава в големия съперник на каталунците – Реал Мадрид за рекордните за времето си 60 млн. евро.. Фиго се превръща от любимец в предател за каталунските фенове, а трансферът му е помнен и обсъждан дълго в испанското футболно пространство.

Като фуболист на Реал Мадрид Фиго е награден със Златната топка за 2000 г., като заслуга за наградата му изиграва и силното му представяне на Евро 2000, където Португалия достига полуфинал. След трансфера на Фиго в Реал Мадрид, белите привличат едни от най-големите звезди в световния футбол – Зинедин Зидан (2001), Роналдо (2002), Дейвид Бекъм (2003). Така сформирания отбор е наричан от медиите „галактикос“. С екипа на Реал Мадрид Фиго печели Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа през 2002 г., Примера Дивисион и Купата на Краля през 2001 г. и 2003 г.

През 2005 г. Фиго преминава в Интер. За италанците той изиграва 4 сезона, през всеки от които триумфира в Серия А. През 2009 г. Фиго прекратява професионалната си кариера.

През 2015 г. Фиго се кандидатира за президент на ФИФА.

Статистика

Клубна кариера 

1Европейските турнири включват Шампионска лига, Купа на УЕФА и Купа на носителите на купи
2Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Междуконтинентална купа

Национален отбор

Успехи

Спортинг Лисабон 
  Купа на Португалия – 1 (1994)

Барселона 
  Суперкупа на Европа – 1 (1997)
  Купа на носителите на купи – 1 (1997)
  Примера Дивисион – 2 (1997, 1998)
  Купа на Краля – 2 (1997, 1998)
  Суперкупа на Испания – 1 (1996)

Реал Мадрид 
  Шампионска лига – 1 (2002)
  Суперкупа на Европа – 1 (2002)
 Междуконтинентална купа – 1 (2002)
  Примера Дивисион – 2 (2001, 2003)
  Суперкупа на Испания – 2 (2001, 2003)

Интер 
  Серия А – 4 (2006, 2007, 2008, 2009)
  Купа на Италия – 1 (2006)
  Суперкупа на Италия – 2 (2006, 2008)

Национален отбор 
  Европейско първенство – сребро (2004)
 Световно първенство за младежи – 1 (1991)

Индивидуални 
 Златна топка – 1 (2000)
 Футболист на годината на ФИФА – 1 (2001)
 Идеален отбор на годината на УЕФА – 1 (2003)
 Чужденстранен футболист на годината в Ла Лига – 3 (1999, 2000, 2001)
 Португалски футболист на годината – 6 (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
 Футболист на годината в Примейра Лига – 1 (1994)
 Футболист на годината на Интер – 1 (2006)
 Футболист на годината на Спортинг Лисабон – 1 (1994)
 Футболист на годината на World Soccer – 1 (2000)
 Идеален отбор на годината на ESM – 2 (1998, 2000)
 Идеален отбор на Световно първенство – 1 (2006)
 Идеален отбор на Европейското първенство – 2 (2000, 2004)
 Най-добър футболист на Световно първенство за младежи – 1 (1991)
 Златен крак – 1 (2011)
 ФИФА 100

Източници

Външни препратки 
 Луиш Фиго в сайта на Реал Мадрид
 Сайт на кандидатурата на Фиго за презиндет на ФИФА

Португалски футболисти
Футболисти на Спортинг Лисабон
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на ФК Барселона
Футболисти на Реал Мадрид
Носители на „Златна топка“
ФИФА 100